

Patronyme
 Jenya Lano, ( ? - ? ), est une actrice russe.
 Pierre de Lano, (1859-1904), est un auteur français.
 Pierre Lano, (1944- ), est un homme politique belge flamand.

Toponymie
 Lano, en corse Lanu, est une commune française située dans le département de la Haute-Corse

Homonymie
Homonymie de patronyme